Il campionato di Eccellenza Abruzzo della stagione 2009-2010, composto da 18 squadre, è la diciannovesima edizione del torneo di massima categoria regionale. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Rispetto all'edizione 2008-09 tornano in Eccellenza il Mosciano, il Montesilvano, la Rosetana, l'Angizia Luco e il  (tutte promosse dalla Promozione tranne l'Angizia Luco ripescato).

Da segnalare l'assenza del Ripateatina (che cambia denominazione in Sporting Scalo e si trasferisce a Chieti Scalo) e dell'Atessa (che si fonde con la Val di Sangro, squadra militante in Serie D), oltre al ripescaggio del Guardiagrele inizialmente retrocesso nei play-out della precedente stagione.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Tabellone

Spareggi

Play-off

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Play-out

Andata

Ritorno

Verdetti finali 
  promosso in Serie D
 Notaresco, San Nicola Sulmona e Penne retrocesse in Promozione

Note

Bibliografia 
 Uomini e gol - Stagione 2009/2010 di Nicola Binda e Roberto Cominoli, edito da PressGrafica.

Abruzzo